Zayas puede referirse a:

 Zayas de Báscones, localidad del municipio de Alcubilla de Avellaneda, provincia de Soria, España.
 Zayas de Torre, localidad del municipio de Langa de Duero, provincia de Soria, España.